Slovo Klaun může mít více významů:

obecný význam
 Klaun – obvykle cirkusový, kabaretní či varientní umělec
 odvozené slovo Klauniáda – specifický druh herecké práce a komiky
 Smutný klaun – takto byli někdy označování i někteří filmoví komici zejména v období němého filmu, např. Buster Keaton známý pod umeleckou přezdívkou Frigo
v zoologii
 Klaun (Amphiprion) – rod ryb Amphiprion (známá a akvarijní rybička)
 Klaun očkatý neboli Amphiprion ocellaris
 Klaun zdobený neboli Amphiprion percula
ve zdravotnictví – psychoterapie
 Zdravotní klaun – pracovník pracující v psychoterapeutickém povolání spočívající v rozveselování nemocných osob (nejčastěji dětí)
v kultuře
 Klaun Ferdinand – postava filmového a televizního klauna ze 60. let 20. století ze série filmů o Klaunu Ferdinadnovi pana režiséra Jindřicha Poláka, tohoto klauna hrál Jiří Vršťala